Teoresi – abitanti di Rivignano Teor
Teoresi – abitanti di Teor
Teoresi – abitanti di Teora
Teoresi – rivista di cultura filosofica, fondata nel 1946 in Italia